Плодопитомник — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Плодопитомник — до 2000 г. название села Кёк-Дёбё Кара-Бууринского района Таласской области.

Россия 
 Плодопитомник — посёлок в Кошехабльском районе Адыгеи.
 Плодопитомник — посёлок в составе города Барнаул Алтайского края.
 Плодопитомник — посёлок (жилой массив) в составе города Казань.
 Плодопитомник — посёлок в составе городского округа город Благовещенск Амурской области.
 Плодопитомник — село в Тарумовском районе Дагестана.
 Плодопитомник — посёлок в Прокопьевском районе Кемеровской области.
 Плодопитомник — деревня в Островском районе Псковской области.
 Плодопитомник — посёлок в Сызранском районе Самарской области.
 Плодопитомник — посёлок в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Плодопитомник — деревня в Ишимском районе Тюменской области.
 Плодопитомник — посёлок в Новоспасском районе Ульяновской области.
Плодопитомник — до 1999 г. название посёлка Весенний в Оренбургском районе Оренбургской области.

См. также 
 Плодопитомника